Jawa (motorfietsmerk), een Tsjechisch merk van motorfietsen en auto's
 Jawa (Pidie), een bestuurslaag in Indonesië
 Jawa (Star Wars), een fictief volk in het Star Wars-universum
 Jawa (supermarktketen), een voormalige supermarktketen uit de regio Antwerpen
 Jawa (Woyla), een bestuurslaag in Indonesië
 Ideal-Jawa, een voormalig Indiaas merk van motorfietsen
 Jawa: Mammoth Secret, een spel voor de Wii-spelcomputer
 Java (eiland) (Jawa), een eiland van Indonesië
 West-Java (Jawa Barat, Jawa Kulon), een provincie van Indonesië
 Midden-Java (Jawa Tengah), een provincie van Indonesië
 Oost-Java (Jawa Timur), een provincie van Indonesië
 Javaans (Basa Jawa), een Austronesische taal